Třemošná češki je toponim za:

 Třemošná - mjesto u Distriktu Plzeň-sever.
 Třemošná (rijeka) - rijeka u Distriktu Plzeň-sever; pritoka Berounke
 Třemošná (vrh) - vrh kod Příbrama; dio brežuljkastoga lanca Brdy